Jevgenija Medveděvová může být:
 Jevgenija Medveděvová (krasobruslařka) (* 1999), ruská krasobruslařka
 Jevgenija Medveděvová (lyžařka) (* 1976), ruská běžkyně na lyžích